Бородулін Анатолій Іванович (1911—2000) — інженер, Герой Соціалістичної Праці.
 Бородулін Артем Ігорович (* 1989) — російський фігурист, що виступає в одиночному чоловічому катанні; срібний призер Чемпіонату світу з фігурного катання серед юніорів 2008 року.
 Бородулін Іван Олексійович (1921—1997) — радянський розвідник, повний кавалер Ордена Слави.
 Бородулін Лев Абрамович (* 1923) — радянський та ізраїльський фотограф, майстер спортивної фотографії.
 Бородулін Олександр Васильович (1906—1980) — фрезерувальник, Герой Соціалістичної Праці.
 Бородулін Олександр Юрійович (1981—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бородулін Пилип Іванович (1911—1983) — радянський військовик, повний кавалер Ордена Слави.
 Бородулін Ригор Іванович (1935—2014) — білоруський поет, есеїст і перекладач.
 Бородулін Святослав Іванович (* 1927) — український прозаїк.
 Бородулін Сергій Дмитрович (1924—1944) — рядовий РА, Герой Радянського Союзу.
 Бородуліна Тетяна Олександрівна (* 1984) — російська й автралійська спортсменка.

Примітки